RDW steht für:

 Red Blood Cell Distribution Width, ein Parameter des Blutbildes, siehe Erythrozytenverteilungsbreite
 Romane der Weltliteratur, Buchreihe (Aufbau Verlag, Rütten & Loening)
 Ruf des Warlock, ein Fantasy-Pen-&-Paper-Rollenspiel
 „Rijksdienst voor het Wegverkeer“, eine Behörde in den Niederlanden, die für das Umfeld Verkehr zuständig ist.
 Record Deskriptor Word ist bei Datasets auf dem Mainframe eine Beschreibung der Länge des Datasets (bei VB = Variable Block und V = Variable)

 
RDW